Шлаїн Беня Ісаакович — голова Хмельницького відділення ГО «Асоціація євреїв — колишніх в'язнів гетто та нацистських концтаборів», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Шлаїн Олександр Олександрович (1931—1994) — український режисер, сценарист. Заслужений працівник культури України.

Примітки 

єврейські прізвища